Дми́трий Алекса́ндрович Рыжо́в (26 августа 1989, Тольятти) — российский футболист, нападающий.

Биография 
Окончил тольяттинскую Академию футбола имени Юрия Коноплёва.

В 2006—2007 годах играл за команду второго дивизиона «Крылья Советов-СОК». В ноябре 2007 года участвовал в составе сборной зоны «Урал-Поволжье» в турнире молодёжных команд на кубок ПФЛ «Надежда», где получил приз лучшему нападающему турнира. Зимой 2008 года перешёл в московский ЦСКА. В Премьер-лиге дебютировал 5 апреля 2008 года в выездном матче с «Тереком». В сезоне 2009 выступал на правах аренды в Первом дивизионе за владикавказскую «Аланию».

В 2010 году на правах аренды перебрался в «Урал», но, получив тяжёлую травму на предсезонных сборах, был вынужден пропустить сезон 2010.

В 2011 году выступал на правах аренды за саранскую «Мордовию».

В ноябре 2011 года был вызван на матч сборной Футбольной национальной лиги против сборной команды итальянской серии B, принял участие в матче.

24 января 2012 года перешёл в «Химки», подписав контракт на два с половиной года.

21 августа 2012 года вернулся в «Урал», подписав контракт до лета 2015 года.

С молодых лет был склонен к полноте, в 15 лет он уже весил 84 кг и при этом не следил за своим питанием - вес доходил до 90 кг. Осенью 2018 года играл в любительской лиге Тольятти, его вес достиг 114 кг в возрасте 30 лет. Однако он поставил перед собой цель сбросить вес в 90 кг.

В сборной 
Чемпион Европы 2006 года среди юношей не старше 17 лет. Член студенческой сборной России по футболу на Летней Универсиаде 2011 года.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата России: 2008
 Обладатель Кубка России: 2008/09
 Победитель юношеского чемпионата Европы 2006

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Академия»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Армавир» Россия
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Игроки ФК «Арарат» Москва
Игроки ФК «Арарат» Ереван
Мастера спорта России